Pärmäkoski ist der Familienname folgender Personen:
 Krista Pärmäkoski (* 1990), finnische Skilangläuferin
 Tommi Pärmäkoski (* 1983), finnischer Physiotherapeut